Адикаевка — топоним в России.

 Адикаевка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Каменском районе Пензенской области.
 Адикаевка — село в Каменском районе Пензенской области России.
 Адикаевка (разъезд) — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ряжск, находится в Каменском районе.